Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej od 1949 roku
 Prezydenci Republiki Chińskiej od 1912 do 1949 roku, od 1949 na Tajwanie